Департамент Кастельянос  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 6600 км². Население — 178092 человек. Плотность населения — 27 чел./км².

Административный центр — Рафаэла.

География 
Департамент расположен на западе провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Сан-Кристобаль
на востоке — с департаментом Лас-Колоньяс
на юге — с департаментом Сан-Мартин
на западе — с провинцией Кордова

Административное деление 

Муниципалитеты
Рафаэла       () 
Фронтера   () 
Сунчалес      ()   

Коммуны
Анхелика      ()
Аталива     ()    
Аурелия     ()        
Бауэр-и-Сихель       ()   
Белла Италиа ()            
Вила    ()    
Вилья-Сан-Хосе     () 
Вирхиния      ()  
Галистео     () 
Гарибальди     ()   
Кастельянос      ()    
Колония-Альдао ()  
Колония-Бича    ()        
Колония-Биганд      ()     
Колония-Итураспе   ()   
Колония-Маргарита  ()  
Колония-Ракель       ()   
Колония-Сельо      ()  
Коронель-Фрага     ()
 
Леман         ()   
Мария Хуана  ()    
Мауа          ()  
Пласа-Клусельяс ()   
Пресиденте-Рока  ()     
Пуэбло-Марини        ()         
Рамона         ()  
Сагиер       ()     
Сан-Антонио  () 
Сан-Висенте    ()   
Санта-Клара-де-Сагиер   ()    
Сенон-Перейра    ()   
Сусана      ()   
Такураль   ()  
Такуралес (Колония  Такуралес)   ()    
Умберто-Примо    ()  
Фидела      ()  
Угентоблер   ()      
Хосефина       ()   
Эгускиса        ()           
Эсмеральда  ()     
Эстасьон-Клусельяс    ()     
Эстасьон-Мария-Хуана  ()   
Эусебия-и-Каролина() 
Эустолия    ()

Важнейшие населенные пункты 

 Сайт правительства Санта-Фе

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе